Капу́ста:

 Капуста (род) () — род растений семейства Капустные.
 Капуста огородная () — наиболее известный вид капусты.
 Кочанная капуста — сельскохозяйственная культура, овощ.
 Капуста (альбом) — студийный альбом группы «Тайм-Аут».

Персоналии 
 Капуста, Александр Владимирович (род. 1979) — украинский футболист.
 Капуста, Николай Николаевич (1938—2019) — украинский художник-карикатурист.
 Капуста, Петре (род. 1957) — румынский гребец на каноэ.
 Капуста, Филипп Сидорович (1912—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Капуста, Филипп Филиппович (1907—1973) — белорусский партизан в годы Второй мировой войны, «партизанский генерал».

См. также 
 Капустка (хоровод) — русская хороводная игра.